Голлуэй:
 Голуэй (, ) — город в Ирландии
 Голуэй — графство в Ирландии
 Галлоуэй (, ) — историческая область в Шотландии